Ро́бин Макфи́ (, в замужестве известна также как Ро́бин Грин, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её старшая сестра Ребекка Джин Макдональд (до замужества Ребекка Джин Макфи) — тоже кёрлингистка, скип команды, в которой некоторое время играла и Робин.

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Robyn MacPhee»
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады